Никола́й Щербако́в:
 Щербаков, Николай Георгиевич (род. 1952) — российский учёный, историк-востоковед, африканист, кандидат исторических наук.
 Щербаков, Николай Митрофанович (1921—1987) — матрос, Герой Советского Союза.
 Щербаков, Николай Павлович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Щербаков, Николай Петрович (1879—1922) — генерал-майор генерального штаба русской армии, военный губернатор Семиреченской области.
 Щербаков, Николай Семёнович (1848—1882) — русский врач.
 Щербаков, Николай Сергеевич (род. 1934) — российский учёный, доктор наук, профессор.